Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1992 года  прошёл 20 сентября—16 октября в Тулоне,  Франция под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли  участие 24 спортсменов из 14 стран. Чемпионом мира стал россиянин Алексей Чижов, опередивший преследователей на 6 очков. Между игроками, поделившими второе место, был проведён дополнительный матч-турнир претендентов.

Финал

Литература 
 Журнал «Шашки» 1992 № 1, с.3.
 В. Савин И грянул бой // Интеллектуальные игры. — 1993 г. — № 7. — С. 51-53

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1992 №1-6
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1992
Спорт во Франции в 1992 году
1992 год в шашках